Гінешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Селчоара.
 Гінешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Няуа.